Sacra Famiglia con una santa – dipinto di Andrea Mantegna
Sacra Famiglia con una santa – dipinto di Luca Signorelli